Йогешвар Дутт (, род. 2 ноября 1982) — индийский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Йогешвар Дутт родился в 1982 году в деревне Бхаинсвал округа Сонипат штата Харьяна. Бороться начал с 8-летнего возраста. Он принял участие в Олимпийских играх 2004 года, но там был лишь 18-м. В 2006 году Йогешвар Дутт завоевал бронзовую медаль Азиатских игр. На Олимпийских играх 2008 года он опять не получил медали, оказавшись в итоге 9-м. В 2010 году он выиграл Игры Содружества, а в 2012 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр. В 2013 году награждён одной из высших гражданских наград Индии — Падма Шри.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Индии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Азии по вольной борьбе
Чемпионы Азиатских игр по вольной борьбе
Чемпионы Игр Содружества по борьбе
Лауреаты Раджив Ганди Кхел Ратна